Градови у Пакистану
Википројект географија/Насеља у Пакистану